Papa Clemente I (†101) - também chamado de Clemente de Roma, papa entre 92 e 101 É o santo geralmente conhecido como "São Clemente" nos países lusófonos.
 Clemente de Sardes († séc. I) - um dos Setenta Discípulos
 São Clemente de Alexandria (†215) -  escritor, teólogo, apologista e mitógrafo cristão grego nascido em Atenas.
 São Clemente de Ocrida (†916) - discípulo dos santos Cirilo e Metódio na evangelização dos eslavos
 São Clemente Maria Hofbauer (†1820) - fundador da Ordem dos Redentoristas

Topônimos 
 São Clemente (Loulé) - freguesia portuguesa do concelho de Loulé.
 São Clemente de Sande - freguesia portuguesa do concelho de Guimarães.
 São Clemente de Basto - freguesia portuguesa do concelho de Celorico de Basto.
 São Clemente de Silvares - freguesia portuguesa do concelho de Fafe.

Outros 
 São Clemente (escola de samba) - escola de samba do Rio de Janeiro
 São Clemente (título cardinalício) - título cardinalício da Igreja Católica

Ver também

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos